Тянь Цзюнь или Тхинь Чёнь (соотв. севернокитайское и кантонское произношения имени; более известен как Джеймс Тьен; , ютпхин: tin4 zeon3, пиньинь: Tián Jùn; род. 28 мая 1942, Гуандун, Китай) — актёр Гонконга. Он снялся почти в 80 фильмах, в основном в фильмах с боевыми искусствами, включая роли в фильмах с Брюсом Ли, Джеки Чаном и Саммо Хуном. Часто играл злодеев или второстепенные роли. Ушёл из киноиндустрии Гонконга в 2000 году.

Биография 
Родился в уезде Чаоань китайской провинции Гуандун в 1942 году. Переехал с семьёй в Гонконг в 1958 году. Стал учеником оперной школы Фу Шэн в Тайбэе вместе с Анжделой Мао и .

Его актёрская карьера началась в конце 1960-х, когда он присоединился к студии братьев Шао. Его первая значимая роль была в фильме 1969 года «Храбрость тигра» режиссёра Ло Вэя. После появления в ряде фильмов киностудии, Тянь перешёл на тогда ещё недавно созданную кинокомпанию Golden Harvest, где сыграл двоюродного брата персонажа Брюса Ли в фильме «Большой босс» (1971). Затем последовала роль в фильме с Ли «Кулак ярости» (1972). Тянь был первоначально поставлен на одну из главных ролей в киноленте «Игра смерти», но его роль стала второстепенной после смерти Брюса Ли в 1973 году.

В 1975 году снялся у Джона Ву в «Руке смерти», фильме с тогда ещё неизвестными «тремя братьями» — Саммо Хуном, Джеки Чаном и Юанем Бяо. Спустя год исполнил роль учителя кунг-фу в режиссёрском дебюте Хуна «Монах с железным кулаком». С этого фильма стал исполнять роли во многих других фильмах с «братьями» на Golden Harvest, часто играя хулиганов или злодеев. С Джеки Чаном сыграл в «Духовном кунг-фу» (1978), «Бесстрашной гиене» (1979) и «Кулаке дракона» (1979); с Бяо в «Блудном сыне» (1981), «Розе» (1986) и «Над законом» (1986); с Хуном в «Экспрессе миллионеров» (1986), «Восточных кондорах» (1986) и «Азартном привидении» (1991); со всеми тремя в «Победителях и грешниках» (1983), «Моих счастливых звёздах» (1985) и «Драконах навсегда» (1988).

Под конец своей карьеры появился в фильмах с Энди Лау «Ли Рок» и «Ли Рок 2» (оба 1991 года). Его последняя роль была в фильме «Как встретить счастливые звёзды» (1996), после которого ушёл из кино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Тянь Цзюнь на Hong Kong Cinemagic
 Тянь Цзюнь на Hong Kong Movie Database

Киноактёры Гонконга